Il doppio  dell'ATP Roller Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Christopher Kas e Dick Norman hanno battuto in finale Jamie Murray e André Sá 2–6, 6–2, [10–8].

Teste di serie

  Jamie Murray /  André Sá (finale)
  Christopher Kas /  Dick Norman (campioni)

  Pierre-Hugues Herbert /  Édouard Roger-Vasselin (semifinali)
  Andre Begemann /  Martin Emmrich (primo turno, ritiro)

Tabellone

Note 
 

ATP Roller Open 2012